

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 François-Marie Taillepied de Bondy, (1802-1890), homme politique français ;
 Pierre-Marie Taillepied de Bondy, (1766-1847), homme politique français.

Homonymie de patronyme